Jiříkov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jiříkov (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Jiříkov (ort i Tjeckien, Mähren-Schlesien), Okres Bruntál, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar